Völter är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:

 Daniel Völter (1855–1942), tysk teolog
 Hans Völter (1890–1944), tysk politiker

Tyska efternamn